Марія Фйоре (; 1 жовтня 1935 — 27 жовтня 1999) — італійська акторка.

Біографія 
Народилася 1 жовтня 1935 року в Римі, Лаціо. Італія.  

Пішла з життя 28 жовтня 2004 року в Римі, Лаціо. Італія.

Фільмографія 
  : Два гроші надії / (Due soldi di speranza) — Кармела
 Bellezze in moto-scooter (1952)
 Città canora (1952)
 Canzoni di mezzo secolo (1952)
 La domenica della buona gente (1953)
 Scampolo '53 (1953)
 Cento serenate (1954)
  : Неаполітанська карусель / (Carosello napoletano) — донна Бриджита
 Graziella (1954)
 Canzone d'amore (1954)
 Napoli terra d'amore (1954)
 Tempi nostri (1954)
 Bella non piangere (1954)
 Il principe dalla maschera rossa (1955)
 I pappagalli (1956)
 Quando tramonta il sole (1956)
 Malafemmena (1957)
 Serenata a Maria (1957)
 Terrore sulla città (1957)
 Carosello di canzoni (1958)
 È arrivata la parigina (1958)
 Il romanzo di un giovane povero (1958)
 Sorrisi e canzoni (1958)
 Arriva la banda (1959)
 La garçonnière (1960)
 Quanto sei bella Roma (1960)
 Le gladiatrici (1963)
 Se permettete parliamo di donne (1964)
 Ercole l'invincibile (1965)
 L'onorata famiglia (1973)
 Prostituzione (1974)
 Il giuoco della verità (1974)
 Il giustiziere sfida la città (1975)
 Napoli una storia di amore e di vendetta (1979)
 La tua vita per mio figlio (1980)
 Lo studente (1982)
 Briganti (1983)
 Mamma Ebe (1985)
 Modì (1990)
 Il volo di Teo (1992)

Джерела

Примітки 

Італійські акторки
Акторки за алфавітом
Уродженці Рима